Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Hyde (Hyde County) :
Comté de Hyde, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
Comté de Hyde, situé dans l'État du Dakota du Sud.